Teufelsfelsen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Teufelsfelsen (Bad Abbach), Felswand/-hang und Geotop südwestlich von Alkofen, Ortsteil von Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Teufelsfelsen (Flossenbürg), Felskuppe und Geotop am Hüttenberg bei Flossenbürg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Teufelsfelsen (Gersbachtal), Felswand/-hang im Flora-Fauna-Habitat Gersbachtal südwestlich von Niedersimten, Ortsteil der Stadt Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Teufelsfelsen (Mainleus), Felswand/-hang und Geotop westlich von Veitlahm, Ortsteil von Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Teufelsfelsen (Mitterfels), Felskuppe und Geotop in Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Teufelsfelsen (Remscheid), Felsdurchbruch im Schimmelbusch in Reinshagen (Remscheid), Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Das Kreuz am Teufelsfelsen, Film von 1920 mit Heinrich Gärtner (Kameramann)

Siehe auch:
 Teufelsfels